Чирок пуны () — вид птиц из семейства утиных (Anatidae). Ранее его систематизировали как подвид разноцветного чирка (Spatula versicolor).

Описание 

Чирок пуны размером 19 дюймов. У него чёрная шапочка, нависающая ниже глаз. Нижняя часть лица и шея кремово-белого цвета. Нижняя часть окрашена серыми, а задние боковые части тёмно-коричневыми узкими полосками. Зад, грудь и низ боков — светло-кофейные с тёмно-коричневыми узкими полосками. Клюв у него светло-голубой с черными линиями посредине.

Распространение 
Чирок пуны — постоянный житель Анд в Перу, Западной Боливии, Северного Чили и крайних районов Северо-Западной Аргентины. Он обитает в больших и малых озёрах высокогорий.

Примечания

Ссылки 
 Aves de Chile.
 Clements, James. (2007) The Clements Checklist of the Birds of the World, Cornell University Press, Ithaca

Spatula
Птицы Южной Америки
Животные, описанные в 1844 году